Příjmení Trčka, přechýleně Trčková,  nese více různých osobností:

 Adam Erdman Trčka z Lípy (???–1634) – český šlechtic
 Emanuel Trčka (1873–1932) – český a československý politik
 Jan Rudolf Trčka z Lípy (1557–1634) – český šlechtic
 Josef Anton Trčka (1893–1940) – český fotograf, malíř, grafik, sochař, kreslíř, písmotvůrce, návrhář gobelínů a stříbrných šperků, sběratel lidového moravského umění, příležitostný starožitník, básník a filozof
 Martin Trčka (* 1977) – český jachtař
 Metoděj Dominik Trčka (1886–1959) – katolický kněz, řeholník a mučedník
 Mikuláš Trčka z Lípy (???–1453) – první známý příslušník významného českého rodu Trčků z Lípy
 Mikuláš mladší Trčka z Lípy (???–1516) – český šlechtic
 Pavel Trčka (* 1933) – český fotbalista, obránce
 Šárka Trčková (1965–2015) – česká grafička a malířka
 Vilém Trčka z Lípy (1532–1569) – český šlechtic a hejtman

Související články 
 Trčkové z Lípy

Česká příjmení